Макин — фамилия и топоним:

 Макин — атолл в Республике Кирибати.
 Макин — город в Пакистане.
 Макин, Андрей (род. 1957) — французский прозаик, действительный член Французской академии.
 Макин, Геннадий Иванович (род. 1957) — заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области, доктор экономических наук.
 Макин, Кенжебай (1906—1960) — советский государственный деятель.
 Макин, Кимвауа (род. 1997) — кирибатийский легкоатлет.

См. также 
 Макино
 Маккин